Tritonal — американская транс-группа, образованная в 2007 году диджеями и продюсерами Чедом Сиснеросом и Дэвидом (Дэйвом) Ридом. Стали известны благодаря множеству синглов с исполнительницей Кристиной Сото, а также по собственному радио-шоу Air Up There. Являются создателями лейбла Air Up There Recordings. В 2011 году выпустили дебютный студийный альбом «Piercing the Quiet».

История

Основание 
Группа зародилась в 2007 году техасском городе Остин, когда два безвестных диджея — Чед Сиснерос и Дэйв Рид — решили объединить свои усилия и покорить танцевальную арену. Несмотря на весьма насыщенную диджеями и исполнителями транс-арену, группа быстро набрала популярность и в 2010 году попала в список 100 лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine, улучшив свой результат сразу на 58 позиций в сравнении с 2009-м годом. В 2011-м году группа сохранила свою позицию (#83).

Air Up There Recordings 
Весной 2008-го года группа запускает собственное радио-шоу Air Up There. Формат шоу в некотором роде схож с проектом A State Of Trance популярного диджея Армина ван Бюрена. Изначально шоу было ежемесячным, первые выпуски имели продолжительность около полутора часов, позже она была увеличена до двух часов. С середины 2011 года передача стала выходить два раза в месяц, однако общая продолжительность осталась прежней (два выпуска по одному часу). После выпуска дебютного альбома «Piercing the Quiet» дуэт устроил мировой тур с его презентацией и некоторые выпуски шоу являлись трансляцией с живых выступлений группы.
В 2010-м году группа создала собственный музыкальный лейбл Air Up There Recordings.

Дискография

Альбомы 
 2011 Piercing the Quiet (Enhanced Recordings)
 2012 Piercing the Quiet (Extended Mixes) (Enhanced Recordings)
 2013 Piercing the Quiet: Remixed (Enhanced Recordings)
 2013 METAMORPHIC I (Enhanced Recordings)
 2013 METAMORPHIC II (Enhanced Recordings)
 2013 Now Or Never (Remixes Pt. 1)
 2013 Now Or Never (Remixes Pt. 2)
 2014 METAMORPHIC III (Enhanced Recordings)
 2014 Anchor (Remixes) (Enhanced Recordings)
 2015 Gamma Gamma (Remixes) (Enhanced Recordings)
 2016 Blackout (Remixes) (Enhanced Recordings)
 2016 Painting With Dreams (Enhanced Music)

Синглы 
 2008 Essence Of Kea (Levare Recordings)
 2008 Eternal Radiance (System Recordings)
 2008 Forever EP (Levare Recordings)
 2008 Lights Over Austin / Northern Aura (Anjunabeats)
 2008 Organic Interface (Fraction Records)
 2008 Somnium / Photographique (Enhanced Recordings)
 2008 Walk With Me (Coldharbour Recordings)
 2009 Cloudbase (Levare Recordings)
 2009 I Can Feel (Levare Recordings)
 2009 Crash Into Reason (Coldharbour Recordings)
 2009 Daybreak (Coldharbour Recordings)
 2009 Evangelia / Sephoria (Fraction Records)
 2009 Invincible Sun (S107 Recordings)
 2009 Jump Off (In Trance We Trust)
 2009 Kinetik EP (Stellar Sounds)
 2009 Let Solitude (Flashover Recordings)
 2009 Lunarium (Alter Ego Records)
 2009 Piercing Quiet (Flashover Recordings)
 2009 Sky Nights (Fraction Records)
 2009 What I Say (AVA Recordings)
 2009 Spellbound (Coldharbour Recordings)
 2010 Driftoff (Levare Recordings)
 2010 Audio Rush (Fraction Records)
 2010 Suede/Sideswing (Garuda Records)
 2010 Forgive Me, Forget You (Premier)
 2010 Hands To Hold Me (Air Up There Recordings)
 2011 Lifted (Air Up There Recordings)
 2011 Broken Down: Part 1 (Air Up There Recordings)
 2011 Broken Down: Part 2 (Air Up There Recordings)
 2011 I Can Breathe (Air Up There Recordings)
 2011 Something New (Air Up There Recordings)
 2011 Still With Me (Air Up There Recordings)

 2012 Slave (Tritonal & Ben Gold Dub Remix) (Air Up There Recordings)
 2012 Can’t Keep It In (Air Up There Recordings)
 2012 Turbine (Alter Ego Records)
 2012 Apex (w/Ben Gold) (Garuda)
 2012 Everafter (Air Up There Recordings)
 2012 Azuca (w/Kaeno)
 2012 Arc (w/Super8 & Tab) (Air Up There Recordings)
 2013 Bullet That Saved Me (Enhanced Recordings)
 2013 Calling Your Name (w/BT & Emma Hewitt) (Armada Music)
 2013 Reset (w/ 7 Skies) (Dim Mak Records)
 2013 Follow Me Home feat Underdown (Enhanced Recordings)
 2013 Now or Never feat Phoebe Ryan (Enhanced Recordings)
 2013 Electric Glow feat. Skyler Stonestreet (Enhanced Recordings)
 2014 Colors with Paris Blohm feat. Sterling Fox (Protocol Recordings)
 2014 Satellite feat. Jonathan Mendelsohn (Enhanced Recordings)
 2014 Anchor (Enhanced Recordings)
 2014 Seraphic (w/ Mr. Fijiwiji) (Enhanced Recordings)
 2015 Ginsu (Mainstage Music)
 2015 Lost (Tritonal vs. Juventa feat. Micky Blue) (Enhanced Recordings)
 2015 Untouchable (feat. JHart) (Cash Cash and Tritonal) (Big Beat Records)
 2015 Gamma Gamma (Enhanced Recordings)
 2015 Until You Were Gone (w/ The Chainsmokers feat. Emily Warren) (Disruptor Records)
 2016 Blackout (w/ Steph Jones) (Enhanced Recordings)
 2016 This Is Love (w/ Chris Ramos & Shanahan) (Enhanced Recordings)
 2016 Rewind (Enhanced Recordings)
 2016 Getaway (w/ Angel Taylor) (Enhanced Recordings)
 2016 Broken (w/ Adam Lambert & Jenaux) (Enhanced Recordings)
 2016 Hung Up (w/ Sj feat. Emma Gatsby) (Enhanced Recordings)
 2017 Strangers (Enhanced Recordings)
 2017 Call Me (Enhanced Recordings)
 2019 Ayana (Enhanced Recordings)

Ремиксы 
 2008 Jaytech — Pepe’s Garden (Tritonal Air Up There Mix)
 2008 Dobenbeck Feat. Joanna — Please Don’t Go (Tritonal Remix)
 2008 Andrelli & Blue — Transparent (Tritonal’s Air Up There Remix)
 2008 Jaytech — Vela (Tritonal Air Up There Mix)
 2009 Masoud Featuring Josie — Leave It All Behind (Tritonal Air Up There Mix)
 2009 Solarstone Featuring Essence — Lunar Rings (Tritonal Remix)
 2009 David Forbes — Sunrise (Tritonal’s Air Up There Mix)
 2009 RST & Jared Knapp — Encompass (Tritonal Remix)
 2009 Ronski Speed feat. Jared Knapp — Encompass (Tritonal Remix)
 2009 Ferry Corsten — We Belong (Tritonal Air Up There Remix)
 2010 Einar K — Schiphol (Tritonal Air Up There Remix)
 2010 Mike Sonar & Solis — Firenova (Tritonal Air Up There Remix)
 2011 Norin & Rad vs. Recurve — The Gift (Tritonal Air Up There Remix)
 2011 Steve Brian & Noel Gitman — Luna System (Tritonal Remix)
 2011 Sun Decade Feat Emma Lock — Got Me (Tritonal Remix)

 2011 Matt Lange ft. Cristina Soto — The Other Shore (Tritonal Air Up There Remix)
 2012 Super8 & Tab — Awakenings (Tritonal Remix)
 2012 Markus Schulz feat Adina Butar — Caught (Tritonal Remix)
 2012 Cosmic Gate feat. Cary Brothers — Wake Your Mind (Tritonal Remix)
 2013 Armin van Buuren feat. Aruna- Won’t Let You Go (Tritonal Radio Edit)
 2014 Zedd feat. Matthew Koma & Miriam Bryant — Find You (Tritonal Remix)
 2014 Hardwell feat. Matthew Koma — Dare You (Tritonal Remix)
 2014 Chris Tomlin — Waterfall (Tritonal Remix)
 2014 Cash Cash — Surrender (Tritonal Remix)
 2015 Adam Lambert — Ghost Town (Tritonal Remix)
 2016 Ellie Goulding — Army (Tritonal Remix)
 2016 Gareth Emery feat Alex & Sierra — We Were Young (Tritonal Remix)

Компиляции 
 2010 Tritonal & Ferry Tayle — Enhanced Sessions Volume Two (Enhanced Recordings)
 2013 Tritonia Chapter 001 (CD, Comp) (Enhanced Music)

Интересные факты 
 Создали ремикс к саундтреку игры Halo 3
 Дважды вели радио-шоу Anjunabeats Worldwide: в 2008-м и 2012-м годах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальный твиттер-канал группы
 Страница группы в социальной сети Facebook
 Страница группы в социальной сети ВКонтакте
 Страница группы в социальной сети MySpace
 Обзор альбома Piercing the Quite

Коллективы и музыканты в стиле транс
Ремиксеры
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году